Kettering ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Australien:
 Kettering (Tasmanien), Gemeinde

in Großbritannien:
 Kettering (Northamptonshire), Stadt in Northamptonshire
 Borough of Kettering, Bezirk in der Grafschaft Northamptonshire
 Kettering (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus

in den Vereinigten Staaten:
 Kettering (Maryland) Ort in Maryland
 Kettering (Ohio), Stadt in Ohio

Kettering ist der Familienname folgender Personen:
Charles Kettering (1876–1958), US-amerikanischer Ingenieur und Erfinder